Франтішек Чермак і Їржі Веселий бучи чинними чемпіонами, але не захистили свій титул. Чермак того року не брав участі, а Веселий грав у парі з Раду Алботом і у фіналі їх перемогли Андрій Рубльов та Дмитро Турсунов з рахунком 6–2, 1–6, [6–10].

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Примітки 
 Main Draw 

2015
Кубок Кремля, чоловіки, парний розряд